Dohy János (1905–1990) növénypatológus
Dohy János (1934–2002) agrármérnök, biotechnológus, az MTA tagja